Аким Иванович Атмачиди (22 сентября 1937 — 16 января 2013) — директор Семипалатинского производственного объединения сборного железобетона, Народный герой Казахстана (1995), заслуженный строитель Казахской ССР.

Биография 

Родился в городе Туапсе в семье рабочего. Грек. Отец, Иван Атмачиди, в 1937 году был репрессирован как «враг народа» (реабилитирован).  В 1942 году, вместе с матерью и старшими братьями и сёстрами был эвакуирован в Семипалатинск.

Окончив восьмилетку поступил в строительный техникум, позже – на экономический факультет технологического института.

В 1967 году назначен директором комбината сборного железобетона № 1 (г. Семипалатинск), впоследствии преобразованного в производственное объединение сборного железобетона. До своего назначения восемь лет проработал на этом предприятии техником-лаборантом, сменным мастером, начальником цеха, заместителем директора. С 1995 года — президент Семипалатинской производственно-финансовой группы. Под его руководством автоматизированы производственные процессы на предприятии, что способствовало значительному повышению производительности труда.

Дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики Казахстан.

Умер 16 января 2013 года.

Награды 

 Народный герой Казахстана (29 декабря 1995 года)
 Орден Отан
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Дружбы Народов
 Два ордена «Знак Почёта»
 Почётное звание «Заслуженный строитель Казахской ССР»
 Две Почётные грамоты Верховного Совета Казахской ССР
 Лауреат премии профсоюзов СССР имени Дуванова
 Почётный гражданин города Семипалатинска

Примечания 

Заслуженные строители Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва